Collegio dei Gesuiti bezeichnet verschiedene Jesuitenschulen in Italien:
 Collegio dei Gesuiti in Alcamo
 Collegio dei Gesuiti in Bivona
 Collegio dei Gesuiti in Catania
 Collegio dei Gesuiti in Caltagirone
 Collegio dei Gesuiti in Caltanissetta
 Collegio dei Gesuiti in Fidenza
 Collegio dei Gesuiti in L’Aquila
 Collegio dei Gesuiti in Genua
 Collegio dei Gesuiti in Mazara del Vallo
 Collegio dei Gesuiti in Messina
 Collegio dei Gesuiti in Modica
 Collegio dei Gesuiti in Palermo
 Collegio dei Gesuiti in Syrakus
 Collegio dei Gesuiti in Trient
 Collegio dei Gesuiti in Trapani